Абанкай — топоним.

 Абанкай — город в Перу.
 Абанкай (район) — район в Перу.
 Абанкай (провинция) — провинция в Перу.